Бестогай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бестогай (бывшая Ильинка) — аул в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Бестогай — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.